Termenul „Adam” se poate referi la:

 nume de familie sau prenume masculin

 Adam și Eva, personaje biblice
 Adam, o localitate în județul Galați, România

Nume de persoane
 Ádám Abet
 Ádám Anavi
 Adam Bielan
 Adam Levine
 Adam Copeland
 Adam Curtis
 Adam Małysz
 Adam Müller-Guttenbrunn
 Adam Ries
 Adam Smith
 János Ádám-tânărul
 Wilhelm Adam

 Altele
 Mănăstirea Adam

Vezi și 
 Adamo
 Listă de zile onomastice
 Mănăstirea Adam

Nume
Prenume masculine